WWE Saturday Morning Slam — рестлинг программа от WWE, выходящая по субботам утром в блоке Vortexx на канале The CW.

Шоу ориентировано на детскую аудиторию. На нём показываются 1 бой, различные закулисные сегменты, а также продвигается анти-хулиганская программа «Be A Star».

Данная программа возвращает показ WWE на канал The CW. Ранее на этом канале транслировалось другое шоу от WWE — SmackDown с 2006 по 2008 год (также с 1999 по 2006 год Smackdown транслировался на канале UPN, одной из двух сетей, которые образовали канал The CW).

Шоу получило рейтинг TV-G (уровень ниже, чем обычный рейтинг WWE TV-PG) и так как оно ориентировано на детскую аудиторию, на нём запрещены захваты шеи и головы, дабы зрители не видели насильственных сцен.

Производство

Комментатор(ы)

Ринг-анонсер

Генеральный менеджер 

Телепередачи WWE
Телепередачи США
Программы телеканала The CW